Die Prva Liga FBiH 2004/05 war die insgesamt zehnte Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die fünfte als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 14. August 2004 und endete am 11. Juni 2005.

Meister wurde der NK Jedinstvo Bihać.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2005/06 auf, während die letzten drei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle futbol24.com
 forebet.com

2004
Fußballsaison 2004/05